

Geografia 
 Worms, ciutat de l'estat federat de Renània-Palatinat, a Alemanya.

Zoologia 
 WoRMS, base de dades que inclou una exhaustiva llista de noms d'organismes marins.

Història 
 Sínode de Worms: un sínode d'Enric IV del Sacre Imperi Romanogermànic contra Gregori VII el 1076
 Concordat de Worms, acord polític entre l'emperador alemany Enric V i el papa Calixt II, signat l'any 1122
 Dieta de Worms (1521), assemblea dels prínceps del Sacre Imperi Romanogermànic.

Música 
 Waiting for the Worms, tema del grup britànic de rock progressiu Pink Floyd

Videojocs 
 Worms (saga de videojocs)
 Wormux